Schwarzmühle heißen folgende Orte:

in Deutschland
 Bayern
 Schwarzmühle (Hohenburg), Ortsteil des Marktes Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Schwarzmühle (Iphofen), Ortsteil der Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen
 Schwarzmühle (Markt Einersheim), Ortsteil des Marktes Markt Einersheim, Landkreis Kitzingen
 Schwarzmühle (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau
 Schwarzmühle (Steinwiesen), Ortsteil des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach
 Schwarzmühle (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels
 Thüringen
 Schwarzmühle (Schwarzatal), Ortsteil der Gemeinde Schwarzatal, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

in Österreich
 Schwarzmühle (Gemeinde St. Johann), Ort bei Sankt Johann am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Schwarzmühle (Gemeinde Hof), Ort bei Hof bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Die schwarze Mühle
 Schwärzermühle
 Schwarzmüller